Опасне везе може се односити на:

 Опасне везе — роман Шодерлоа де Лаклоа из 1782. године.
 Опасне везе — филм из 1988. са Глен Клоус, Мишел Фајфер и Џоном Малковичем.
 Опасне везе — америчку теленовелу из 2012. године.